Rotwand heißen folgende geographische Objekte:

 Sextner Rotwand (2965 m), Berg in den Sextner Dolomiten in Südtirol
 Rotwand (Rosengartengruppe) (2806 m), Gipfel in der Rosengartengruppe beim Karerpass in Südtirol
 Rotwand (Lechtaler Alpen) (2334 m), Gipfel in den Lechtaler Alpen in Tirol
 Rotwand (Allgäuer Alpen) (2262 m), Gipfel in den Allgäuer Alpen in Tirol
 Rotwand (Bayern) (1884 m), Berg im Mangfallgebirge bei Bayrischzell in Bayern
 Rotwand (Jachenau) (1104 m), Berg in den Kocheler Bergen bei Jachenau in Bayern
 Rotwand (Tennengebirge), Grat des Scheiblingskogels im Tennengebirge, Land Salzburg
 Rotwand (Fischbachau), Grat westlich der Haidwand im Mangfallgebirge in Bayern

Siehe auch
Rote Wand